Gasthof zum Engel steht für:

 Gasthof zum Engel (Kempten), Gasthof in Kempten
 Gasthof Zum Engel (Magdeburg), Gasthof in Magdeburg
Siehe auch:
 Gasthaus Engel